Ханамов — фамилия; имеет женскую форму Ханамова.
 Ханамов, Нурмухаммед Чарыевич (род. 1 января 1945, Теджен) — туркменский политик, председатель оппозиционной Республиканской партии Туркмении (в изгнании).
 Ханамов, Чары — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.